Travis, skót alternatív rockegyüttes
Travis, New York Staten Island kerületének egyik városnegyede
Travis (csimpánz)
Travis (szoftver)